Sierra Nevada è una catena montuosa

 Catene montuose:
  Sierra Nevada, nella Spagna meridionale
  Sierra Nevada, negli Stati Uniti (tra California e Nevada)
   Sierra Nevada, nel Messico centrale
   Sierra Nevada de Santa Marta, in Colombia
   Sierra Nevada de Mérida, in Venezuela

 Vulcani delle Ande:
   Sierra Nevada, in Cile, nella regione di Araucanía
    Sierra Nevada de Lagunas Bravas, complesso vulcanico tra Cile e Argentina

 Stazione sciistica:
  Sierra Nevada, in Spagna, nell'omonima catena montuosa nella provincia di Granada